Udi Cello Ensemble é uma orquestra de violoncelos do Triângulo Mineiro. É dirigida por Kayami Satomi, professor de violoncelo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Criado em 2009, o ensemble inclui em seu repertório obras nacionais e contemporâneas, contando-se quinze estreias mundiais que em sua maioria são obras dedicadas ao grupo. 

Sua trajetória é marcada por parcerias com diversos músicos, estilos musicais e artistas tais como Júlio Medaglia, Dimitri Cervo, Martha Herr, Michael Vollhardt, Matias de Oliveira Pinto e Corpo de Baile de Niterói. Por sua distinta formação e repertório exclusivo o grupo tem sido convidado a se apresentar em importantes festivais e movimentos artísticos no Brasil dos quais, destacam-se, XIV Encontro de Violoncelos de Porto Alegre, 7º Festival de Cordas Nathan Schwartzman (Uberlândia), MUDANTE (1º Festival de Música Dança e Teatro de Uberlândia) e nas 17ª e 18ª edições do RICE (Rio International Cello Encounter). Em 2012, o Udi Cello Ensemble somou mais de 35 concertos, apresentando-se em sete estados brasileiros.

Integrantes 
Kayami Satomi 
Gabriel Gonçalves  
Déverson Correia
Cordelia Maria
Ana Beatriz
Thiago Wolf
Brunno Thayer 
Matias Roque

Orquestras do Brasil
Cultura de Minas Gerais
Fundações em Minas Gerais em 2009